Experimenta bezeichnet:

 experimenta Heilbronn, ein Science Center in Heilbronn
 Experimenta (Schiff), ein ehemaliges Tankschiff, das zum Ausstellungsschiff umgebaut wurde
 Experimenta-Wochen des experimentellen Theaters, siehe Deutsche Akademie der Darstellenden Künste
 die Mehrzahl von lateinisch experimentum („Experiment“)
 experimenta (Magazin), eine Literaturzeitschrift